Пиерис () — род невысоких вечнозелёных кустарников или низкорослых деревьев (иногда — лиан) семейства Вересковые, распространённых в Азии и Северной Америке.

Особенностью почти всех видов пиериса является красная или розовая окраска молодых побегов, что является одной из причин их популярности в качестве садовых и оранжерейных растений. Ценится пиерис и за декоративные колокольчатые цветки, похожие на цветки ландыша.

Название 
Научное название рода Pieris происходит от одного из эпитетов (прозвищ) древнегреческих муз — Пиериды. Музы, мифологические покровительницы наук, поэзии и искусств, дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, обитали в Пиерии (области древней Македонии) и черпали вдохновение из Пиерского источника.

В синонимику рода входят следующие названия:
 ,
  (некоторые авторы рассматривают этот род как самостоятельный с единственным видом ).

До начала XX века слово «пиерис» считалось женского рода (по аналогии с латинским названием рода), а потому русские названия видов писались иначе: пиерис японская и т. п.

Поскольку ранее многие виды пиериса, а также виды из рода  относили к роду , представителей этих трёх родов в англоязычной литературе по садоводству иногда обобщённо именуются «андромедами» ().

Распространение 
Ареал рода охватывает горные районы Восточной Азии, Гималаев и Северной Америки (восток и юго-восток США, Куба).

Биологическое описание 
Растения этого рода — в большинстве своём аккуратные, медленно растущие кустарники или деревья; высота взрослых растений — от 1 до 6 м, но обычно не превышает 3 м. Пиерисы чаще всего растут на солнечных склонах гор в лесах или в зарослях кустарников. Американский вид Пиерис обильноцветущий (Pieris floribunda) может расти как в форме куста, так и в форме древесной лианы, поднимаясь по стволам  на высоту до 10 м.

Пиерис, как и большинство других вересковых, растёт на кислых почвах. Эта особенность связана с тем, что для представителей этого семейства характерен симбиоз с грибами в форме микоризы, при этом грибам для нормального развития требуется именно кислая среда. Корни растений оплетены грибными нитями; растения поглощают вещества, которые получаются в процессе переработки грибами органических остатков, грибы же получают взамен вещества, вырабатываемые растениями.

Листья эллиптические (овальные) или продолговато-ланцетные, зубчатые или цельнокрайные, заострённые, блестящие, кожистые. Длина листа — от 2 до 10 см, ширина — от 1 до 3,5 см. Молодые листья обычно окрашены в красный, розовый или почти белый цвет. Листья растут по спирали, часто собраны в пучки на концах побегов.

Бутоны появляются в конце осени и остаются на растениях в течение всей зимы.

Цветки колокольчатые (кувшинчатые), длиной от 0,5 до 1,5 см, собраны в прямостоячие или поникающиеся метёлки длиной от 5 до 12 см, напоминающие соцветия ландыша. Цветки обычно белые, но имеются также растения с розовыми и красными цветками. Цветение обильное. Время цветения — с марта по май.

Плод — деревянистая пятичленная коробочка длиной 5—6 см с большим количеством мелких семян.

Некоторые виды пиериса — кормовые растения для гусениц многих бабочек, в том числе для .

Химический состав 
Все виды пиериса — ядовитые растения, в листьях и цветках содержится гликозид андромедотоксин (другие названия вещества — ацетиландромедол, родотоксин). Этот полигидроксилированный циклический дитерпен, который характерен для многих растений семейства Вересковые (например, из родов рододендрон и подбел), относится к нейротоксинам; он может стать причиной существенного снижения у человека кровяного давления, головокружения, рвоты и диареи; при высокой дозе могут начаться проблемы с дыханием. Токсичность вещества обусловлена тем, что он нарушает работу клеточных рецепторов, сначала возбуждая центральную нервную систему, а затем её угнетая, что может привести к летальному исходу.

Пиерис в культуре 
В садоводстве используют три вида пиериса — ,  и Пиерис японский (Pieris japonica). Их выращивают в садах и парках, а также в оранжереях и, иногда, в комнатных условиях.

Пиерис — популярное садовое и оранжерейное декоративное растение. Некоторые причины этого:
 молодые побеги (и молодые листья, и прирост стебля) у многих видов имеют красную окраску; затем они бледнеют (или, у некоторых сортов, наоборот, темнеют) и только после этого становятся зелёными;
 бутоны следующего года цветения появляются уже в середине лета текущего года; у многих сортов пиериса они имеют красивую окраску (розовую, красную, фиолетовую), которая меняется в зависимости от сезона;
 декоративные колокольчатые цветки, собранные в соцветия, похожие на соцветия ландыша;
 медленный рост кустов, что делает несложным поддержание их в аккуратном виде.

Сорта 
Некоторые сорта пиериса красивого:
  — достаточно выносливый сорт; отличается от других сортов наличием на взрослых листьях белой (серебристой) окантовки; в литературе этот сорт иногда относят к другому виду пиериса и записывают как ;
  — по сравнению с  более выносливый сорт; высота растений — до 3,5 м, в поперечнике — 1,5—2 м, цветки белые, собраны в метёлки на концах ветвей; молодая листва красная, затем делается розовой, затем белой, зрелая же листва имеет тёмно-зелёную окраску; в литературе этот сорт иногда относят к другим видам пиериса и записывают как  или ;
  — сорт, пригодный для выращивания в мягком климате; всю зиму растения украшены красными бутонами;
  — сорт высотой до 4,5 м; молодая листва красная, затем розовая, затем зелёная.
Большинство сортов этого вида — с ярко-красными молодыми листьями.

Некоторые сорта пиериса японского:
  — сорт с розовыми и кремовыми молодыми побегами;
  — сорт с розовыми цветками;
  — сорт, отличающийся ранним цветением и бледно-розовой окраской цветков;
  — карликовый сорт, не превышает в высоту 1 м;
  — сорт с розовыми и ярко-розовыми цветками;
  — карликовый сорт;
  — прирост стеблей и листьев у этого сорта имеет сначала красный цвет, затем темнеет вплоть до коричневой окраска и только после этого становится зелёным; цветки белые;
  — сорт с чисто-белыми цветками, более крупными по сравнению с другими сортами;
  — низкорослый сорт (до 1 м);
  — сорт, похожий на ;
  — поздноцветущий сорт;
  — самый быстрорастущий сорт;
  — сорт с бледно-красными побегами и розовыми цветками;
  — сорт с красными или розовыми цветками;
  — сорт с серебристой (кремовой) каймой по краю листьев.
Большинство сортов этого вида — с медно-красными молодыми листьями.

Гибридный сорт  отличается декоративными бутонами: летом они имеют кремовую окраску, а осенью становятся фиолетово-красно-белыми.

Агротехника 
Пиерису, как и многим другим вересковым, нужна кислая почва; оптимальный уровень кислотности — 3,5—4,5 рН. Почва также должна быть рыхлой и водопроницаемой. Для достижения этих условий в почву вносят верховой торф или смесь верхового торфа с песком, опилками и хвоей. В дальнейшем проводят регулярные мероприятия по недопущению ослабления кислотности почвы (один из способов — регулярное внесение в почву серы). Поверхность почвы мульчируют или песком, или органическими материалами (опилками, сосновой корой или шелухой кедрового ореха, которые, разлагаясь, одновременно хорошо подкисляют почву).

Рекомендуется поддерживать умеренную влажность почвы; в жаркую сухую погоду желательно применять охлаждающие поливы или опрыскивание. Также следует беречь растения от слишком яркого утреннего солнца. В конце зимы лишние ветви удаляют; после окончания цветения удаляют отцветшие кисти.

Размножение пиериса:
 семенами — весной (семена сажают под стекло);
 отводками — в начале лета;
 черенками;
 корневыми отпрысками.

Морозостойкость пиериса красивого — примерно до минус , пиериса японского — от  до  в зависимости от сорта. Для защиты от морозов и весеннего солнца растения с наступлением заморозков можно укрыть лёгким нетканым материалом. Для Европейской части России лучше использовать только пиерис японский как более зимостойкий по сравнению с другими видами пиериса, при этом рекомендуется подбирать низкорослые сорта.

Пиерис как комнатное растение 
Все три вида пиериса, используемые в декоративном садоводстве, можно выращивать и как комнатные растения. Для этого в первую очередь подходят карликовые сорта.

Почву для пиерсов используют торфяную с песком, с добавлением шелухи кедровых орехов, а также хвои сосны или ели. Уровень её кислотности должен быть pH 4,0—4,5.

Рекомендуется, чтобы освещение было интенсивным, но без прямого солнечного света.

Для успешного развития цветков температура содержания зимой должна невысокой. После цветения (в конце весны, в начале лета) рекомендуется провести обрезку. Летом полив должен быть регулярным и достаточно обильным, зимой — существенно меньшим. Низкую влажность пиерис переносит хорошо.

В комнатной культуре пиерисы размножают верхушечными черенками.

Классификация

Таксономическое положение 
Род Пиерис вместе с близкими к нему родами  и  входит в трибу , относящуюся к подсемейству  семейства .

Таксономическая схема

Виды 

Род пиерис включает, согласно современным представлениям, семь видов; ранее считалось, что число видов больше, около двадцати, в 1980-е годы число видов оценивалось примерно в десять.

Полный список видов пиериса с указанием краткой справочной информации, в том числе об ареале:
 . Эндемик западной Кубы и острова Хувентуд (до 1978 года — остров Пинос). Кустарник высотой до 2 м, цветущий с февраля по май.
 . Восток США. Густой кустарник высотой до 2 м, отличается ранним и обильным цветением.
 . Гималаи, Южный Китай (Юньнань), северная Мьянма. Плотный и густой кустарник или деревце; высота взрослого растения — до 6 м (в культуре обычно не более 3,5 м). Цветки белые. Наиболее красивый вид с точки зрения цветения, в том же время не такой холодостойкий, как Пиерис японский. Пиерис красивый активно используется для выращивания в оранжереях. Описание сортов пиериса красивого см. выше. Ранее все эти сорта относили к  [syn. ], но сейчас эту разновидность в отдельный таксон не выделяют.
 . Восточный Китай, Япония, Тайвань. Изящный кустарник, вырастающий в природе до 3,5 м; в культуре, в зависимости от сорта, имеет высоту от 0,5 до 1,8 м. Листья блестящие, длиной до 10 см, в молодом возрасте — медно-красные. Цветки белые, у культиваров бывают и другой окраски. Описание сортов пиериса японского см. выше.
 . Дальний Восток, Япония. Низкорослый вечнозелёный стелющийся кустарник с короткими ветвями. Иногда выделяется в отдельный род  с единственным видом . Если этот вид рассматривается в составе рода Пиерис, он образется монотипный подрод Pieris subgen. .
 . Юго-восток США. Вид так назван за сходство своих листьев с листьями растений из рода  семейства Маслиновые.
 . Эндемичный китайский вид, встречающийся только в юго-восточных китайских провинциях Фуцзянь и Гуандун. Кустарник высотой до 3 м, растущий в лесных чащах около ручьёв на невысоких холмах на высоте около 700 м над уровнем моря; цветёт в апреле-июле, плоды созревают в июле-сентябре. Вид назван в честь Роберта Свайно (1836—1877), английского биолога (в первую очередь орнитолога), исследователя Тайваня.

Список названий видов 

Ниже приведён список названий видов рода Пиерис с указанием их нынешнего таксономического статуса по информации баз данных International Plant Names Index и Tropicos (жирным выделены действительные названия видов пиериса):
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  =  — Пиерис Коидзуми
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  =

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Pieris в разделе «Флора Китая» сайта eFloras 
 Pieris на сайте университета штата Огайо 
  
 Watson, L.; Dallwitz, M.J. Семейства цветковых растений. Ericaceae 
 
 Вересковые в разделе «Флора Китая» сайта eFloras
 Подсемейство Вакциниевые, триба Лиониевые на сайте Wake Forest University (США) 

Вересковые
Декоративные деревья
Комнатные растения
Декоративные кустарники
Лианы
Флора Восточной Азии
Флора Северной Америки
Флора Центральной Азии
Ядовитые растения